Osoby o tym nazwisku:
 István Sugár – węgierski lekkoatleta
 József Sugár – węgierski zapaśnik

Zobacz też:
 Sugar